Харик — многозначный термин:

Персоналии 
 Изи Харик (1898—1937) — еврейский советский поэт.
 Харик, Григорий Ильич (род. 1951) — белорусский артист оперетты, заслуженный артист Белорусской ССР.

Топонимы 
 Харик — посёлок, Иркутское сельское поселение, Куйтунский район, Иркутская область
 Харик — посёлок, Харикское сельское поселение, Куйтунский район, Иркутская область

Другое 
 Харик — жаргонное название курток Harrington